Mutiscua kan syfta på:

Colombia 

 Mutiscua (kommun), Norte de Santander, 
 Mutiscua (ort), Norte de Santander,